al-Ghamdi (; auch Al Ghamdi und al-Ghamidi oder ohne Artikel Ghamidi) ist der Name von:

 Abu l-Walid al-Ghamidi (1967–2004), tschetschenischer Terrorist
 Fayhan al-Ghamidi, saudi-arabischer Prediger
 Hamed al-Ghamdi (* 1999), saudi-arabischer Fußballspieler
 Javed Ahmad Ghamidi (* 1952), pakistanischer Theologe
 Khalil al-Ghamdi (* 1970), saudi-arabischer Fußballschiedsrichter
 Othman Ahmad Othman al-Ghamdi (* 1973), ehemaliger Guantánamo-Häftling
 Umar al-Ghamdi (* 1979), saudi-arabischer Fußballspieler